– japoński kombinator norweski, a następnie skoczek narciarski. W pierwszej z tych dyscyplin brązowy medalista igrzysk olimpijskich młodzieży, mistrzostw świata juniorów oraz uniwersjady, a także olimpijczyk i uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym

Przebieg kariery 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 5 marca 2011 roku w zawodach FIS Race w Sapporo. Zajął tam 14. miejsce w zawodach metodą Gundersena. W 2012 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Erzurum, zajmując między innymi czwarte miejsce w sprincie. Walkę o medal przegrał tam Norwegiem Espenem Andersenem o 4,6 sekundy. W tym samym roku zdobył też brązowy medal na igrzyskach olimpijskich młodzieży w Innsbrucku. Ponadto wywalczył także brązowy medal w sztafecie podczas mistrzostw świata juniorów w Libercu w 2013 roku.

W Pucharze Świata zadebiutował 5 grudnia 2015 roku w Lillehammer, zajmując 48. miejsce w Gundersenie. Pierwsze pucharowe punkty zdobył blisko dwa lata później, 26 listopada 2017 roku w Ruce, zajmując 23. miejsce w Gundersenie. W kolejnych startach w sezonie 2017/2018 punktował wielokrotnie, przy czym cztery razy plasował się w czołowej dziesiątce. Ostatecznie zajął 20. miejsce w klasyfikacji generalnej.

W lutym 2018 roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, gdzie z japońską reprezentacją zajął czwarte miejsce w sztafecie. W startach indywidualnych był szesnasty na dużej skoczni, a na normalnym obiekcie zajął 33. miejsce.

W sezonie letnim 2020 zakończył uprawianie kombinacji norweskiej, skupiając się wyłącznie na treningach skoków narciarskich. W marcu 2023 po raz pierwszy wystartował w międzynarodowych zawodach rangi FIS w tej dyscyplinie, zajmując 7. i 15. miejsce w konkursach FIS Cupu w Oberhofie.

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2017/2018: 20.
 sezon 2018/2019: 25.
 sezon 2019/2020: 35.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011/2012: 52.
 sezon 2012/2013: 101.
 sezon 2014/2015: 36.
 sezon 2015/2016: 63.
 sezon 2016/2017: 10.

Miejsca na podium chronologicznie

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2017: (27.)

Osiągnięcia – skoki narciarskie

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Japońscy kombinatorzy norwescy
Japońscy skoczkowie narciarscy
Japońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017
Sportowcy związani z Toyamą
Ludzie urodzeni w Toyamie
Urodzeni w 1995